Elitserien i ishockey 1932/1933 var den högsta serien i ishockey i Sverige under säsongen 1932/33. Säsongen började tidigt tack vare Lindarängens ispalats som öppnade redan den 13 november. Elitserien blev oerhört jämn med tre lag i toppen som slutade på samma poäng och fick skiljas åt med målskillnad. Denna säsong kom även ishockeyn till Norrbotten och den första årgången av Norrlandsserien spelades. Detta var sista året som Elitserien även avgjorde Stockholms distriktsmästerskap. Fr.o.m. 1934 spelades turneringen som en egen cup.



Poängtabell

Resultattabell

Se även
 Klass I i ishockey 1932/1933
 Svenska mästerskapet i ishockey 1933
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1933

Anmärkningar

Källor

1932 i Sverige
1933 i Sverige
Ishockeysäsongen 1932/1933
1932/1933